Gloriana, Benjamin Britten operája
 Gloriana, amerikai country együttes